Leka Zogu (1939–2011) albán trónörökös, a Zogu-ház feje I. Leka néven, I. Zog albán király és Apponyi Geraldine egyetlen gyermeke
Leka Zogu (1982–) albán politikus és diplomata, az Albán Külügyminisztérium munkatársa, elnöki tanácsadó, a Zogu-ház feje II. Leka néven, az előbbi fia.